En architecture, la verrière, selon les différents dictionnaires, est définie comme un vitrage de grande dimension ou une grande ouverture parée de vitraux.
 En aéronautique, la verrière est la partie vitrée du poste de pilotage.

Voir aussi 

 La Verrière, commune française des Yvelines,
 La Grande-Verrière, commune française de Saône-et-Loire,
 La Petite-Verrière, commune française de Saône-et-Loire.